Петра Квитова защитаваше титлата си, но загуби от Серина Уилямс на четвъртфиналите, която впоследствие печели турнира, побеждавайки Агнешка Радванска 6 – 1, 5 – 7, 6 – 2 във финалния двубой. Ярослава Шведова стана първата тенисистка (и при жените, и при мъжете) в Оупън Ерата печелила „Златен сет“ след като спечели първия сет в своята 6 – 0, 6 – 4 победа над Сара Ерани в трети кръг без да даде нито една точка на съперничката си.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)